В 1928 г. в Вене состоялись два значительных шахматных соревнования: Требич-турнир и довольно представительный международный турнир.

Требич-турнир проходил во второй половине марта. В соревновании участвовали 11 шахматистов (8 австрийцев, 2 представителя Венгрии и 1 шахматист из Польши).

Турнир проходил в исключительно упорной борьбе: разделившие 1—2 места Э. Грюнфельд и Ш. Такач всего на пол-очка опередили еще четырех шахматистов.

Во втором турнире также участвовали преимущественно австрийцы, хотя среди 14 участников были также представители Венгрии, Польши и Чехословакии.

В этом турнире уверенную победу одержал Р. Рети, опередивший группу ближайших преследователей на 2 очка.

Турнирные таблицы

Требич-турнир

Международный турнир

См. также 
 Требич-турнир

Примечания

Ссылки 
 Партии Требич-турнира на сайте 365Chess
 Партии международного турнира на сайте 365Chess

Вена (шахматный турнир)
1928 год в шахматах